Мокровский сельский Совет — сельский Совет на территории Пружанского района Брестской области Республики Беларусь.

Состав 
Мокровский сельсовет включает 24 населённых пунктов:
 Бельчицы  — деревня.
 Боровики  — деревня.
 Залесье  — деревня.
 Замошье  — деревня.
 Клепачи  — агрогородок.
 Козлы  — деревня.
 Косинщина  — деревня.
 Котра  — деревня.
 Красное  — деревня.
 Кушли  — деревня.
 Лежайка  — деревня.
 Лихачи  — деревня.
 Мокрое  — деревня.
 Немковичи  — деревня.
 Нестерки  — деревня.
 Новодворцы  — деревня.
 Пески  — деревня.
 Постолово  — деревня.
 Рудники  — агрогородок.
 Силичи  — деревня.
 Стаи  — деревня.
 Трухоновичи  — деревня.
 Шеневцы  — деревня.
 Яновцы  — деревня.

См. также 
 Пружанский район

Примечания

Ссылки 
 Пружанский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Пружанского района